Я́коб Йо́рданс, Ио́рданс (; 19 мая 1593, Антверпен — 18 октября 1678, там же) — нидерландский (фламандский) живописец, рисовальщик и , один из главных представителей фламандского барокко.

Биография 

Якоб Йорданс родился в 1593 году первым из одиннадцати детей в семье богатого торговца тканями Якоба Йорданса старшего и его жены Барбары. С 1607 года учился у Адама ван Ноорта, как и Рубенс, с которым он сотрудничал. В 1616 году вступил в Гильдию Св. Луки и в том же году женился на дочери учителя Анне Катарине ван Ноорт. В 1618 году купил дом в районе Антверпена, где прошло его детство. В этом доме, расширенном в 1639 году, он устроил мастерскую и провёл практически всю жизнь.

На его творчество большое влияние оказал Рубенс, который привлекал Йорданса к своим работам, а также такие художники, как Стен и Снейдерс.

Большая советская энциклопедия отмечает: «В искусстве Йорданса с большой силой выявлены народные основы и реалистические устремления фламандской школы, такие её черты, как ярко чувственное восприятие жизни, мощная лепка форм кистью, неиссякаемый оптимизм. Вместе с тем в творчестве Йорданса значительную роль играли связи со старой нидерландской традицией и с наследием Караваджо».

Помимо картин Йорданс писал картоны для гобеленов. Также сохранилось несколько сотен его рисунков.

Описывая творческий путь художника, Н. Смольская пишет: «В ранних произведениях Йорданса („Семейный портрет“, около 1615, Эрмитаж; „Поклонение пастухов“, 1618, Национальный музей, Стокгольм) родственны караваджизму плебейская характерность фигур, тесно сгруппированных на переднем плане, подчёркнутая материальность предметов, контрастная светотень. В лучших картинах Йорданса, выполненных в 1620—1630-х гг. („Воспитание Юпитера“, 1620, Картинная галерея, Кассель; „Семейный портрет“, около 1622—24, Прадо, Мадрид; „Аллегория плодородия“, около 1625—28, Музей старинного искусства, Брюссель; „Бобовый король“, 1638, Эрмитаж), определились особенности его реализма — пристрастие к полнокровным крестьянским и бюргерским типам, крепким тяжеловесным фигурам и сочным деталям, предпочтение бытовому жанру и жанровой трактовке религиозных и мифологических тем, энергичная и сильная плотная живопись с преобладанием звучных тёплых тонов».

После Рубенса: 1640—1678 

После смерти Рубенса в 1640 году Йорданс стал самым популярным художником Антверпена, по сути, единственным представителем «большого стиля» (Антонис Ван Дейк скончался в декабре 1641 года, а Снейдерс работал практически исключительно в жанре «роскошного натюрморта»).

О популярности художника свидетельствует тот факт, что даже после его обращения в 1645 году к протестантизму католическая церковь продолжала заказывать ему работы.

Именно к Йордансу обратились представители английского короля Карла I с заказом на оформление резиденции в Гринвиче. Йордансу заказали 22 картины для кабинета королевы Генриэтты-Марии во дворце Квинс-хаус за 680 фунтов стерлингов (6800 флоринов), художник выполнил только 8 из них. Изначально заказ планировалось отдать Рубенсу. Написанные Йордансом картины не сохранились.

В 50-х годах XVII века Йорданс сотрудничает с Оранской династией, создавая, по мнению авторов статьи в БСЭ, «парадные, перегруженные фигурами композиции, в которых иногда чувствуются напыщенность и ложный пафос» (панно «Триумф принца Фридриха Генриха Оранского», 1652, дворец Хёйс-тен-Бос, Гаага, написанное по заказу вдовы принца Амалии Сольмс-Браунфельсской). К этому времени относится и его «Аллегорический семейный портрет» (Эрмитаж).

В 1650-х годах на смену ярким краскам в творчестве Йорданса приходит серо-голубая палитра, временами переходящая к коричневым тонам.

В 1661 году Йорданс получил заказ на картину для амстердамской ратуши.

У Йорданса было много учеников. С 1621 по 1667 годы в Гильдии св. Луки официально было зарегистрировано 15 учеников.

Смерть, погребение, завещание художника 
Йорданс умер от загадочной болезни «английский пот» ( или ) 18 октября 1678 года, в один день со своей дочерью Елизаветой. Их похоронили вместе под одним надгробием на протестантском кладбище в деревне Путте (провинция Антверпен, Бельгия), где уже была похоронена жена художника Катарина.

В 1877 году в Путте установили памятник Йордансу и двум другим его собратьям по цеху Симону де Папе (Simon de Pape) и Адриану ван Сталбемту (Adriaan van Stalbemt). Памятник находится на месте бывшей церкви и кладбища, которые были уничтожены незадолго до этого. Бюст Йорданса на монументе выполнил бельгийский скульптор Жозеф Ламбо.

Через год после смерти художника его сын Якоб Йорданс пожертвовал 25 фламандских фунтов больнице Camer van den Huysarmen в Антверпене. Он также пожертвовал картину «Омовение и помазание тела Христа» приюту для девочек. Предположительно, оба пожертвования были сделаны в соответствии с завещанием художника, текст которого не сохранился.
В честь Йорданса выпущен бельгийский почтовый блок 1949 года.

Художественный стиль 
На художественный стиль Йорданса, без сомнения, оказал огромное влияние Рубенс. Известно, что он иногда привлекал художника для выполнения эскизов будущих больших картин. Так же как и Рубенс, Йорданс любил использовать тёплую цветовую палитру, натурализм, был мастером жанров кьяроскуро и тенебризма.

Йорданс не добился значительного признания как портретист, однако хорошо умел отображать характеры и был наблюдательным художником. Его крестьянские сцены и масштабные полотна в стиле морализма оказали влияние на творчество Яна Стена.

Йорданс часто писал полотна по мотивам пословиц с участием большого количества персонажей разных возрастов, например, многочисленные «Праздники бобового короля». В этих бытовых зарисовках часто встречаются элементы грубоватого юмора.

Хотя Йорданс во многом продолжал мотивы творчества Рубенса, его работы отличаются склонностью к большему реализму, наличием большего числа персонажей и присутствием элементов бурлеска даже на полотнах на религиозные или мифологические темы.

Для сравнения стилей Рубенса и Йорданса стоит взглянуть на две картины «Прометей прикованный». Полотно Йорданса, написанное примерно в 1640 году, явно создано под влиянием Рубенса и Снейдерса. Однако, в отличие от картины Рубенса (1610—1611), полотно Йорданса менее мрачное.

Картины Йорданса в России 
Полотна Якоба Йорданса попадали в Россию из разных коллекций. Например, в 1768 году Екатерина II приобрела частное собрание живописи, принадлежащее кабинет-министру двора Августа III графу Генриху фон Брюля. В нём находилось несколько полотен Йорданса, в частности «Сатир в гостях у крестьянина» и «Павел и Варнава в городе Листре». Часть полотен приобретены из коллекции барона Л. А. Кроза де Тьера в Париже, часть из собрания П. П. Семёнова-Тян-Шанского, а также из частных собраний и других источников. На сегодняшний день картины Йорданса хранятся в Эрмитаже, ГМИИ им. А. С. Пушкина, Екатеринбургском музее изобразительных искусств, Нижегородском государственном художественном музее, Пермской государственной художественной галерее и в Свято-Троицкой Александро-Невской лавре в Санкт-Петербурге.

В 2019 году в Государственном Эрмитаже и в ГМИИ им. А. С. Пушкина проходила выставка, на которой были представлены 19 картин и 31 рисунок художника — практически все произведения, хранящиеся в России.

Крупнейшие выставки картин Йорданса в России 
 1979 год. Государственный Эрмитаж. «Якоб Йорданс (1593—1678)». Выставка к 300-летию со дня смерти художника.
 2014 год. Государственный музей изобразительного искусства имени А. С. Пушкина. «Рубенс, Ван Дейк, Йорданс… Шедевры фламандской живописи из собраний Князя Лихтенштейнского».
 2019 год. Государственный Эрмитаж. «Якоб Йорданс (1593—1678). Картины и рисунки из собраний России».
 2019 год. Государственный музей изобразительного искусства имени А. С. Пушкина. «Русский Йорданс. Картины и рисунки Якоба Йорданса из собраний России».

Примечания

Литература 
Очерки жизни и творчества
 
 
 
 
Каталоги выставок
 
 
Словари и энциклопедии
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Справочные указатели

Ссылки 
 

Фламандские живописцы барокко
Члены Гильдии Святого Луки (Антверпен)
Художники-портретисты
Художники религиозного жанра